Faucher är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Julius Faucher (1820–1878), tysk journalist och nationalekonom
 Léon Faucher (1803–1854), fransk publicist och statsman

Franska efternamn